Ренато Јосиповић (Шибеник, 12. јуна 2001) хрватски је фудбалски голман, који тренутно наступа за Динамо из Загреба. Прошао је све млађе репрезентативне селекције Хрватске.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 2001.
Шибенчани
Хрватски фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Динама Загреб